Парфения — имя ряда персонажей древнегреческой мифологии и литературы:

 Парфения — жена Самоса;
 Парфения — сестра Форбанта;
 Парфения — дочь Стафила;
 Парфения — одна из плеяд;
 Парфения — лошадь Мармака, жениха Гипподамии;
 Парфения — эпитет Геры.